Miejscowości w Polsce:
 Woskrzenice Duże
 Woskrzenice Małe